DMU steht als Abkürzung für:

 Dalian Maritime University in Dalian/ China
 Danmarks Motor Union, Sitz Brøndby, Dänemark
 De Montfort University in Leicester and Bedford, Großbritannien
 Decision Making Unit, Begriff aus der Data-Envelopment-Analysis
 Des Moines University in den Vereinigten Staaten
 Deutsche Mountainbike-Union
 Diesel Multiple Unit, mehrteiliger Dieseltriebwagen, siehe Verbrennungstriebwagen
 Digital Mock-Up
 Disaster Management Unit
 Druckmessumformer
 N,N′-Dimethylharnstoff

DMU